Achron ist der Familienname folgender Personen:

 Isidor Achron (1892–1948), Pianist, Komponist und Musikpädagoge
 Joseph Achron (1886–1943), polnischer Violinist und Komponist